Дэ́ниел Кэш (англ. Daniel Kash; род. 25 апреля 1959 года, Монреаль, Канада) — американо-канадский актёр и режиссёр. Наиболее известен по второстепенным ролям в сериалах «Строго на юг», «Файлы Дрездена» и «Штамм».

Биография 
Дэниел Кэш родился 25 апреля 1959 года в Монреале, Канада. Мать — известная оперная певица Морин Форрестер.

Личная жизнь 
С 1988 года женат на актрисе Хейли Тайсон, у пары двое сыновей.

Фильмография

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Актёры Канады
Актёры США
Режиссёры Канады
Родившиеся 25 апреля
Родившиеся в 1959 году